Исамаль () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Izamal с майянского языка можно перевести как: ежедневная роса или постоянно моросящий дождь, где Itz — роса, морось, и Amal — постоянный, ежедневный.

Площадь муниципалитета равна 459 км², что составляет 1,15 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 20 метров над уровнем моря, расположена в поселении Ханаба.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Теканто, Тей, Тепаканом и Текаль-де-Венегасом, на востоке с Тункасом, на юге с Суцалем и Кантунилем, на юго-западе с Октуном, и на западе с Бокобой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1823 году, при создании штата Юкатан, в его состав входит 27 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 торговля, сферы услуг и туризма — 38 %;
 производство и строительство — 37,8 %;
 сельское хозяйство, скотоводство и рыболовство — 23,3 %;
 безработные — 0,9 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 220,3 км;
 электрификация: 98,1 %;
 водоснабжение: 98,6 %;
 водоотведение: 79 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить следующие объекты:
 бывший монастырь, а ныне церковь Святого Антонио Падуанского, строительство которого было завершено в 1561 году;
 церковь Девы Марии, построенную в XVI веке, под руководством жившего здесь епископа Юкатана — Диего де Ланда;
 церкви Сан Хосе, Лос-Ремедиос, Святого Креста, Святой Клары;
 бывшие асьенды Сасала и Санта-Исабель;
 археологический памятник цивилизации майя — пирамиду Кинич Какмо (es).

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Видеообзор об Исамале

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана